133 километр — остановочный пункт Рижского направления Московской железной дороги на участке Волоколамск — Шаховская. Находится в Волоколамском районе Московской области. Вблизи платформы располагаются деревня Козино и многочисленные дачные участки. Районный центр — Волоколамск — расположен в 10 км к востоку от платформы.

Этот остановочный пункт расположен на однопутном электрифицированном участке. Платформа боковая, высокая, рассчитанная на приём 12-вагонного состава. Находится с северной стороны от пути. В западной половине платформы есть навес с кассовым павильоном. По состоянию на октябрь 2022 года касса не работает. На ней останавливаются только пригородные электропоезда сообщением Москва-Рижская — Шаховская и обратно. Экспресс-электропоезда из Москвы на платформе не останавливаются в обоих направлениях.

По состоянию на  2019—2020 года на платформе останавливаются в каждом направлении по 6 электропоездов в будние дни и по 7 — в выходные и праздники.

Фото 
Фотография платформы

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания 

Остановочные пункты Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Волоколамского района